Syorgatmix o Suyurgatmix, kan de Txagatai, nominal superior de Tamerlà
 Syorgatmix Mirza, príncep timúrida, el fill més petit dels 5 fills mascles de Miran Xah